Dit is een pagina met diverse statistieken van de Italiaanse voetbalclub Internazionale in het seizoen 2010/2011. De club speelde dit seizoen 55 officiële wedstrijden, verspreid over zes competities: Supercoppa, UEFA Super Cup, Serie A, Coppa Italia, UEFA Champions League en het WK clubteams.

Supercoppa

Wedstrijd

UEFA Super Cup

Wedstrijd

Serie A 

Titelverdediger Internazionale eindigde op de tweede plaats in de eindrangschikking, op zes punten van stadgenoot AC Milan, en plaatste zich zodoende voor de groepsfase van de UEFA Champions League 2011/12, net als AC Milan en SSC Napoli. De ploeg stond onder leiding van trainer-coach Rafael Benítez. Hij werd gedurende het seizoen vervangen door de Braziliaanse oud-international Leonardo.

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers, die namens Internazionale uitkwamen in de Serie A in het seizoen 2010/11.

Coppa Italia 

Internazionale won voor de zevende keer in de geschiedenis de Italiaanse beker.

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers, die namens Internazionale uitkwamen in de strijd om de Coppa Italia in het seizoen 2010/11.

UEFA Champions League 

Titelverdediger Inter werd in de kwartfinales uitgeschakeld door het Duitse FC Schalke 04, dat zowel de uit- als de thuiswedstrijd won. De Europese campagne van de Italiaanse topclub begon op 14 september 2010 in Enschede, waar de ploeg met 2-2 gelijkspeelde tegen het FC Twente van trainer-coach Michel Preud'homme. De eindstand was al bij rust bereikt.

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers, die namens titelverdediger Internazionale uitkwamen in de UEFA Champions League in het seizoen 2010/11.

WK clubteams 

Dankzij de eindzege in de UEFA Champions League 2009/10 nam Internazionale deel aan de achtste editie van het WK voor clubteams, dat werd gehouden in de Verenigde Arabische Emiraten.

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers, die namens Internazionale uitkwamen bij het WK clubteams 2010.

2011
Italiaanse voetbalclub 2010/11